Graven kan syfta på:

 Graven – en svensk miniserie i åtta delar från 2004 i regi av Mikael Marcimain med Kjell Bergqvist
 Graven (novell) – en novell av den amerikanske författaren H.P. Lovecraft
 Grez-Doiceau, ort och kommun, Vallonien, Belgien